Serangium ist eine Gattung der
 Pflanzen aus der Familie der Aronstabgewächse, als Synonym zu Monstera
 Tiere aus der Familie der Marienkäfer, siehe Serangium (Käfergattung)